Olentangy steht für:

 Olentangy-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Olentangy River, Fluss in Ohio, Vereinigte Staaten